Трунаево — название населённых пунктов в России:
 Трунаево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Трунаево — деревня в Оленинском районе Тверской области.